Оле́г Бори́сович Фронти́нский (3 февраля 1938, Ленинград — 17 марта 2020, , Россия) — советский и российский архитектор, художник, коллекционер. Член Союза архитекторов СССР (1967), лауреат премии Совета Министров СССР за экспериментальный жилой дом (1973), член Союза художников Российской Федерации (2000).

Биография 
Всю жизнь жил на Васильевском острове, ребёнком пережив блокаду. Занимался живописью в cтудии изобразительного искусства Дворца Пионеров под руководством С. Д. Левина (1949—1956). Окончил архитектурный факультет Академии художеств (1956—1961, мастерская А. К. Барутчева).

Среди соседей Фронтинского по Васильевскому острову были поэт Олег Григорьев и художник Владимир Шагин, отец основателя группы «Митьки» Дмитрия Шагина. В 1960—1970-е годы был близок с художниками группы Александра Арефьева.

В 1962—1986 годах работал в ЛенНИИПроекте и Ленинградском зональном научно-исследовательском и проектном институте типового и экспериментального проектирования жилых и общественных зданий (ЛенЗНИИЭП). Параллельно с архитектурой занимался графикой, позднее и живописью. С 1970 года занимался в студии эстампа Академии Художеств. В 1970—1974 годах в литографской мастерской Академии художеств выполнил около 40 литографических пейзажей Ленинграда. В 1973 году удостоен премии Совета Министров СССР за экспериментальный жилой дом. После увольнения из ЛенНИИПроекта начал активно заниматься живописью.

Основной жанр — городской пейзаж. Помимо художников арефьевского круга, отмечается влияние на Фронтинского французского модернизма, а в эволюции стиля живописи просматривается движение от «раскрепощенного цвета» и пастозной манеры письма к большему лаконизму формы и локализации цвета, «от чистой живописности в сторону рисования».

Фронтинский — коллекционер и популяризатор творчества художников «Ордена непродающихся живописцев» (арефьевского круга).

Работы находятся в собраниях Государственного Русского музея, Музея истории Санкт-Петербурга, Музея городской скульптуры Санкт-Петербурга, музея «Царскосельская коллекция», Астраханской галереи, Мурманского областного художественного музея, музея С. А. Есенина и др., а также в частных коллекциях в России, Франции, Германии, США.

Семья 
Супруга Юлия Горская — архитектор, художница. Сын Владимир Фронтинский — иконописец.

Архитектурные проекты 
 В соавт. с: Н. Г. Сваричевский. Экспериментальный жилой дом в Купчине (1970, Будапештская улица, 14, корп. 1, премия Совета министров СССР 1973 года). Серия 1Лг-602В. Особенностью дома являются диагонально центрированные лестницы (система «Д»).
 В соавт. с: В. И. Тихомиров и В. Е. Жуков. Проект «школы-самолёта» (1979, пос. Можайский, индивидуальный проект).
 По собственному свидетельству, построил 35 домов.

Выставки 
С 1985 года принял участие более чем в 150 выставках. Среди них:
 выставки ТЭИИ (Товарищества экспериментального изобразительного искусства);
 выставки группы художников «Митьки»;
 все выставки «Петербург» в Манеже;
 «Живопись. Графика» (2009, Музей нонконформистского искусства, СПб.);
 «Кончилось лето по всем приметам» (2010, Галерея современного искусства Арт. Объект, СПб.);
 «Диалоги». Совместно с Юлией Горской (2011, Новгородский городской выставочный центр «Диалог»; 2014, выставочный зал Вятского художественного музея; 2014, KGallery, СПб.);
 «Прогулка по Васильевскому» (2012, DiDi Art Gallery, СПб.);
 «Васильевский остров» (2016, Галерея «Жил & Работал», СПб);
 «Спорт» (2016, Галерея современного искусства Арт. Объект, СПб.);
 «Художник и его коллекция» (2017—2018, Новый музей, СПб.);
 «Графика Олега Фронтинского» (2018, Библиотека книжной графики, СПб.);
 «То солнце в небе, то луна» (2019, Голубая гостиная СПб СХ).

Литература 
 Крупным планом: Персональные выставки художников Петербурга: 17 августа — 9 сентября 2007 года / Комитет по культуре правительства Санкт-Петербурга; Центральный выставочный зал «Манеж». — СПб.: Тетра, 2007. — 35 с. — С. 5, 33.
 Олег Фронтинский: Живопись. Графика. — СПб.: Первоцвет, 2008. — 192 с. — ISBN 5-85976-165-1
 Фронтинский О. Б. Штрихи к портрету Олега Григорьева // Герои ленинградской культуры 1950—1980 / Авт.-сост., ред. Л. А. Скобкина. — СПб: ЦВЗ Манеж, 2005. — С. 160—161.
 Фронтинский О. Б. Мои друзья — герои мифов. — СПб., 2014. — 177 с. — ISBN 978-5-905942-63-1

Примечания

Ссылки 
 Фронтинский О. Б. на сайте «Трамвай искусств» коллекционера Д. А. Захарова.
 Фронтинский О. Б. на citywalls.ru.
 Произведения О. Фронтинского на art-spb.info.
 Олег Фронтинский на ОБТАЗ arts.
 Фронтинский О. Б. на сайте Vasilev Gallery.
 Фронтинский О. Блокада научила радоваться даже крупицам подлинных ценностей // Собака.ru. — 18.01.2018.

Выпускники Императорской Академии художеств
Архитекторы СССР
Архитекторы Санкт-Петербурга
Лауреаты премии Совета Министров СССР
Члены Союза архитекторов СССР
Художники СССР
Художники России
Художники Санкт-Петербурга
Члены Союза художников России
Коллекционеры России